Il singolare del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Boris Becker (semifinali)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Brad Gilbert (finale)
 Johan Kriek (terzo turno)
 Assente
 Jimmy Arias (quarti di finale)
 Jay Berger (quarti di finale)

 Dan Goldie (primo turno)
 Andre Agassi (primo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Todd Witsken (quarti di finale)
 Nduka Odizor (terzo turno)
 Jim Pugh (terzo turno)
 Johan Carlsson (primo turno)
 Peter Fleming (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1987